Мманкгоди () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Квененг.

Географическое положение 
Деревня расположена в юго-восточной части округа, примерно в 35 км от столицы страны, города Габороне и в 30 км от границы с ЮАР.

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 6947 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны